BK VVS MVO Moskou, Russische basketbalclub
 HC VVS MVO Moskou, Russische ijshockeyclub
 VK VVS MVO Moskou, Russische volleybalclub
 VVS Moskou, Russische voetbalclub